Anders Petersen (1944-), photographe suédois ;
 Anker Eli Petersen (1959-), écrivain et artiste féroïen ;
 Ann Petersen (1927-2003), actrice belge ;
 Brett Petersen (1976-), nageur sud-africain ;
 Bryan Petersen (1986-), joueur de baseball américain ;
 Carl Petersen (1894-1984), homme politique danois ;
 Dan Petersen (1972-), footballeur danois ;
 
 Detlef Petersen (1950-), compositeur, musicien et producteur allemand ;
 Diego Petersen (1955-), poète franco-argentin ;
 Edgar Petersen (1904-1986), pilote de bombardier allemand ;
 Ellen Dorrit Petersen (1975-), actrice norvégienne ;
 Ellen Petersen (1974-), joueuse de squash danoise ;
 Elsebeth Kock-Petersen (1949-), femme politique danoise ;
 Erich Petersen (1889-1963), General der Flieger allemand de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Erik Petersen (1939-), rameur danois ;
 Ernst Petersen (1906-1959), acteur et architecte allemand ;
 Eugen Petersen (1836-1919), archéologue allemand ;
 Ewa Hedkvist Petersen (née en 1952), femme politique suédoise ;
 Gerlach Petersen (1378-1411), écrivain ascétique ;
 
 Harald Petersen (1893-1970), homme politique danois ;
 Jan Petersen (1946-), diplomate et homme politique norvégien ;
 Jesper Petersen (1981-), homme politique danoise ;
 Johann Wilhelm Petersen (1649-1727), pasteur et théologien allemand ;
 Jørgen Bo Petersen (1970-), coureur cycliste danois ;
 Julius Petersen (1839-1910), mathématicien danois ;
 le graphe de Petersen qui lui doit son nom ;
 Karin Petersen (1945-1982), actrice française d'origine danoise ;
 Kristen Helveg Petersen (1909-1997), homme politique danois ;
 Niels Helveg Petersen (1939-2017), homme politique danois ;
 Niels Matthias Petersen (1791-1862), philologue et historien danois ;
 Nils Petersen (1988-), footballeur international allemand ;
 Peter Petersen (1884-1952), philosophe et pédagogue allemand ;
 Peter Petersen (1876-1956), acteur allemand et autrichien ;
 Poul Erik Petersen (1927-1992), footballeur danois ;
 Poul Eyvind Petersen (1921-1997), footballeur puis entraîneur de football danois ;
 Rasmus Helveg Petersen (1968-), homme politique danois ;
 Ronald H. Petersen (1934-), mycologue américain ;
 Sandy Petersen (1955-), créateur de jeux américain, et en particulier de jeux de rôles ;
 Sherwin Petersen (1953-), homme politique provincial canadien ;
 Sophie Bouchet-Petersen (1949-), femme politique française ;
 Suzana Petersen (1947-), joueuse de tennis brésilienne ;
 Timothy Petersen (19?-), karatéka néerlandais  ;
 William L. Petersen (1953-), acteur américain ;
 Wolfgang Petersen (1941-2022), réalisateur allemand ;
 Kim Bendix Petersen (1956-), chanteur danois ;
 Vilhelm Bjerke-Petersen (1909-1957), peintre danois ;
 Viggo Dorph-Petersen (1851-1937), architecte danois.

Étymologie 
 Petersen, comme Peterson, signifie « fils de Peter ».

Autres 

 Quatuor Petersen, un quatuor à cordes allemand.

Voir aussi 
 Peterson

Homonymie de patronyme danois